André Cagnard, né le 1er août 1936, est un acteur et cascadeur français de cinéma, théâtre et cabaret. Il est aussi écrivain, romancier, scénariste. Sur de nombreux films et spectacles, il a doublé les acteurs,

Biographie

Filmographie

Cinéma 
 1961 : Le Miracle des loups d'André Hunebelle : un baladin
 1962 : Le Chevalier de Pardaillan de Bernard Borderie
 1962 : Deux Têtes folles de Richard Quine
 1962 : Le Masque de fer d'Henri Decoin : un homme de main
 1963 : La Tulipe noire de Christian-Jaque : un soldat
1963 : OSS 117 se déchaîne d'André Hunebelle : cascadeur pour Kerwin Mathews
 1964 : Coplan, agent secret FX 18 de Maurice Cloche : le tueur
 1964 : Les Deux Orphelines - (Le due Orfanelle) de Riccardo Freda : un officier
 1964 : Lucky Jo de Michel Deville : un loubard
 1964 : Le Majordome de Jean Delannoy : un homme du commando
 1964 : Nick Carter va tout casser d'Henri Decoin : un homme de main de Li-Hang
 1965 : Coplan FX 18 casse tout de Riccardo Freda : John
 1965 : Fantômas se déchaîne d'André Hunebelle : un homme de main de Fantômas
 1965 : Furia à Bahia pour OSS 117 d'André Hunebelle : un tueur chez Ellis
 1965 : Train d'enfer de Gilles Grangier : Gouferolles
 1966 : Estouffade à la Caraïbe de Jacques Besnard
 1966 : Le Saint prend l'affût de Christian-Jaque
 1967 : À tout casser de John Berry
 1967 : Casse-tête chinois pour le judoka de Maurice Labro
 1967 : Le Fou du labo 4 de Jacques Besnard : Jo
 1968 : L'Auvergnat et l'Autobus de Guy Lefranc : petit rôle
 1968 : Béru et ces Dames (Commissaire San-Antonio) de Guy Lefranc
1970 : Borsalino de Jacques Deray
1971 : Le Casse d'Henri Verneuil
1973 : Le Magnifique de Philippe de Broca
1974 : Juliette et Juliette de Remo Forlani
 1995 : Le Sang du chasseur de Gilles Carle
 1997 : Ronin de John Frankenheimer

Télévision 

 1962-1966 : Thierry La Fronde de Jean-Claude Deret en 52 épisodes de 25 minutes sur RTF Télévision puis sur la première chaîne de l'ORTF, chaque dimanche soir, à partir de 19 h 30

 1966 : Le Chevalier d'Harmental de Jean-Pierre Decourt (série télévisée)

Spectacle 
 Le LIDO (de 1964 à 2015)
 Spectacle de Johnny Hallyday (1979) :  Conception et mise en scène d’André Cagnard pour l’ouverture du show "L'ANGE AUX YEUX DE LASER" au pavillon de Paris.
 Spectacle de Johnny Hallyday (1982) : conception et mise en scène d’André Cagnard pour l’ouverture de show "FANTASMHALLYDAY" au Palais des sports de Paris.
 Le Moulin Rouge (de 1987 à 2016)
 André Cagnard a été maître d'arme pour les spectacles suivants (liste non exhaustive)

 André Cagnard a été cascadeur pour les spectacles suivants (liste non exhaustive)
 1994 |Chantecler d'après Edmond Rostand mise en scène Jérôme Savary 
 1993 |La Mégère apprivoisée d'après William Shakespeare mise en scène Jérôme Savary 
 1991 |Marilyn Montreuil  conception Jérôme Savary

Publications

Romans 
 L'enfant qui voulait être un héros (Paru en , Format Kindle)
L'homme vertical  (Paru en , Format Kindle)
Le maitre des tigres (Paru en , Format Kindle)
 L'Astre Déchiré
Le moulin voit rouge (Paru en juillet 2019 aux éditions De Borée)
Rendez-vous noir a Santa Fé

Notes et références

Liens externes 

 Fiche IMDb

Acteur français de cinéma
Cascadeur
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)